Folgend die Ergebnisse bei den British Commonwealth Games 1970 im Mixed im Badminton.

Ergebnisse ab Viertelfinale

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 1970

1970
Badminton
Commonwealth Games 1970
Commonwealth Games 1970